(Konohana-ku, Osaka; 14 de septiembre de 1981), más conocido como , es un músico, cantante, compositor, arreglista, actor y productor japonés de j-rock, que pertenece a la temática Visual Kei. Actualmente es solista, major y activo.

Inicialmente con el nombre de  el músico comenzó como guitarrista de la banda indie llamada Due'le Quartz, en la cual destacaba no solo por ser el más joven, sino también por ser quien componía la mayor parte de las canciones y letras. Pero, tras su separación en el año 2002, comenzó su carrera en solitario como cantante, cambiando su nombre a Miyavi, y lanzando su primer álbum Gagaku bajo un sello . Poco tiempo después de hacerse más conocido adquirió un contrato con un sello establecido, lanzando su sencillo debut Rock no Gyakushu -Superstar no Jouken, con el cual el artista tomó como seudónimo MYV, siempre siendo él quien escribía, componía, y básicamente estaba presente en cada segmento de la creación de su propia música.

La imagen de Miyavi puede considerarse andrógina (algo bastante común en la escenografía musical nipona). Tiene gran popularidad entre el público, tanto masculino como femenino. En el 2003 el cantante debutó también como modelo, prestando su imagen para varias revistas de moda J-Rock, y también realizó su debut en el cine con la película Oresama. Cabe decir que antes de protagonizar dicha película, él ya había participado junto al vocalista de su anterior grupo (Sakito de Due'le Quartz) en otra producción cinematográfica.

Biografía 
A los 18 años, Miyavi comenzó su carrera de músico con el nombre de Miyabi (en japonés, elegante) en el grupo Due'le Quartz. A pesar de que era el más joven de la banda, gran parte de las canciones y letras eran compuestas por él mismo. Dué le Quartz tocaría a su fin en el año 2002, momento en que Miyabi cambia su nombre a Miyavi ( fiel ) y comienza como solista. Miyavi dice estar muy agradecido a Due'le Quartz, razón por la cual se tatuó dicho nombre sobre su muñeca, pero ahora que trabaja en solitario es mucho más libre. No todos sus fanes en Due'le Quartz
le siguieron como solista. Considerado un experto guitarrista, su carrera de solista disminuía esta faceta.

En noviembre de 2002 sacó a la venta su primer álbum, Gagaku, al cual clasificaron como oscuro y experimental. Sin embargo en sus singles los estilo variaban considerablemente, por su necesidad de probar con todos ellos, por diferentes que fuesen. Miyavi en sus discos, además de aportar la voz, acostumbra a tocar todos los instrumentos. Le gusta hacer por sí mismo todo lo que le es posible. Ha decidido ser recordado como un artista en general, no sólo como un buen guitarrista. Con Galyuu, su segundo álbum, el fanbase de Miyavi creció considerablemente. Haciéndose más popular y dejando atrás la estética visual, consiguió que algunos fanes se sintiesen defraudados.

En 2003 saldría a la venta su película, Oresama (que da nombre a su web oficial) aunque, anteriormente, ya había tenido un pequeño papel en la película Ryomano Tsumato Sono Ottoto Aijin junto al vocalista de Due'le Quartz, Sakito.
Ser una estrella del cine parece ser la continuación natural del ego de Miyavi.

Su tercer álbum Miyavizm aparece en verano del 2005. Es entonces cuando se convierte en major y adopta un nuevo seudónimo: MYV.
Más adelante, el 2 de agosto de 2006, grabó MYV☆POPS, muy diferente a su anterior trabajo, ya que en éste usa guitarra acústica y melodías más tranquilas en gran parte de canciones, debido a su necesidad de probar todos los estilos.

Un mes después su estilo cambia de nuevo, algo menos, ya que sigue en su línea de acústica, pero mucho más aguerrido, tonos con una variación de Blues y estilo propio, además de mucho uso del Gigpig, del cual no puede depender en la LFX (programa de radio), y usa una pandereta.

En 2007 aparecen nuevos miembros junto a Miyavi, son los Kavki Boiz, 6 hombres que darán mucho juego a sus canciones, y un nuevo estilo llamado Neo Visualizm. Entre ellos, podemos encontrar un DJ, un batería, un cantante, un zapateador, un pintor, etc. Con este conjunto, sale al mercado Sakihokoru Hana no You Ni, aunque más conocido como Neo Visualizm, donde Miyavi cambia radicalmente de estética a una más ancha, con pinturas en la mandíbula derecha y demás. Un mes más tarde llega 7 Samurai Sessions, que en realidad es un recopilatorio de antiguos singles pero modificados. Este año también se integró como guitarrista en la agrupación especial denominada S.K.I.N, uniéndose a con Gackt, Yoshiki (X Japan) y Sugizo (Luna Sea).

El 2007 también es el año donde Miyavi sale a presentar su música fuera de su tierra natal por primera vez, comenzando por los Estados Unidos. En febrero de este año realizó su primer concierto en el MGM Grand Hotel de Las Vegas, y posteriormente en el festival de J-Rock Revolution en Los Ángeles.

En mayo de 2008 comenzó su primera gira mundial, This is the Japanese Kabuki Rock Tour 2008, comenzando por Norteamérica. Con esta gira recorrió y se presentó en vivo por primera vez en Sudamérica (Brasil y Chile específicamente), Asia, y Europa. Para terminar el año, Miyavi lanzó un álbum remix llamado Room No.382, compuesto por el remix de diez de sus canciones, abarcando estas distintas fases de su carrera, y editadas por TeddyLoid. Además, lanzó también This Iz the Original Samurai Style, un DVD sobre su tour mundial con el que, prácticamente, se despide de su etapa con los KAVKI BOIZ.

En el año 2009, Miyavi comienza siendo partícipe del 10th Anniversary Commemorative Performance en el Nihon Budokan el 3 de enero. El 5 de abril, Miyavi anuncia su "graduación" de la PS Company, e informa del abandono de dicha discográfica tras diez años bajo su sello (ya que llevaba con la PS Company desde que trabajaba con Due'le Quartz. 

Sobre su graduación en la PS Company, Miyavi anunció el 7 de abril que él será el presidente de su nueva discográfica, la cual ha bautizado con el nombre de J-Glam, abreviación de Japanese Glamurous. Con esta noticia confirmó, también, su verdadero nombre: Ishihara Takamasa.

En este año, además, ha dado comienzo su club de fanes internacional, llamado Co-miyavi Worldwide International Family (C.W.I.F). Por último, el día 1 de junio sacó a la luz su último trabajo, SuperHero.

En la entrada del 2010, Miyavi anunció que había firmado un contrato con una nueva discográfica: EMI Music Japan. También anunció que, para marzo, saldría a la venta el DVD de su segunda gira mundial, que sería su primer lanzamiento con esta nueva discográfica, y afirmó estar preparando con ella un nuevo álbum, que saldría a la venta este año.

Vida personal 
El 14 de marzo de 2009, Miyavi se casó con la cantante japonesa Melody. Anunció su matrimonio el 5 de abril de 2009.
Solo 4 meses después de su matrimonio, el 29 de julio de 2009, Melody dio a luz a un niño, Aily Miyavi Ishihara.

El 5 de julio de 2010, hizo un anuncio en su Myspace en el cual se presume que él y Melody esperan ya la llegada de su segundo hijo.

El 21 de octubre de 2010, Miyavi anunció en Twitter el nacimiento de su segunda hija, Jewelie Aoi Ishihara.

El 31 de octubre de 2020 anunció que él y su esposa estaban esperando a su tercer hijo, un niño. El 24 de febrero de 2021 nació su hijo Skyler Ishihara.

Discografía 

Álbumes de estudio
 Gagaku
 Galyuu
 Miyavizm
 MYV Pops
 Miyaviuta -Dokusou-
 This Iz the Japanese Kabuki Rock
 What's My Name?
 Samurai Sessions vol.1 Miyavi Fire BirdÁlbumes en vivo
 Live in London 2011Álbumes de mezclas
 Room No. 382Álbumes recopilatorios
 Azn Pride -This Iz the Japanese Kabuki Rock- Victory Road to the King of Neo Visual Rock Fan's BestEP
 7 Samurai Sessions -We're Kavki Boiz-''

Sencillos
 «Shindemo Boogie-Woogie»
 «Pop Is Dead»
 «Jingle Bell»
 «Jibun Kakumei -2003-»
 «Tariraritarara»
 «Coo quack cluck -Ku. Ku. Ru-»
 «Ashita, Genki ni Naare»
 «Rock no Gyakushuu -Super Star no Jouken-/21 Seikigata Koushinkyoku»
 «Freedom Fighters -Icecream wo Motta Hadashi no Megami to, Kikanjuu wo Motta Hadaka no Ousama-»
 «Kekkonshiki no Uta ~Kisetsu Hazure no Wedding March~/Are You Ready to Rock?»
 «Señor Señora Señorita/Gigpig Boogie»
 «Dear My Friend/Itoshii Hito»
 «Kimi ni Negai Wo»
 «Sakihokoru Hana no You Ni -Neo Visualizm-/Kabuki Boiz»
 «Subarashikikana, Kono Sekai -What a Wonderful World-»
 «Hi no Hikari Sae Todokanai Kono Basho De»
 «Survive»
 «Torture»
 «Strong»

Enlaces externos 
 雅-Miyavi- EMI - Sitio oficial
 雅-Miyavi- Sitio oficial
 MySpace oficial
 

Zainichis coreanos
Guitarristas de Japón
Arreglistas
Cantautores masculinos de Japón
Cantantes masculinos de rock de Japón
Cantantes masculinos de pop de Japón
Músicos Visual kei
Actores masculinos de Japón
Actores masculinos de cine de Japón
Artistas de EMI Records
Nacidos en Osaka